Alonzo Clemons, sculpteur américain ;
 Clarence Clemons (1942-2011), saxophoniste américain ;
 Jake Clemons (1980-), musicien, chanteur et compositeur américain ;
 John Clemons (1862-1944), homme politique australien ;
 Lance Clemons (1947-2008), joueur de baseball américain.

 Clemons, une localité de l'Iowa, aux États-Unie.